Armine Toumanian, ( en arménien), né le  à Erevan, est une artiste peintre arménienne, designer et coordonnatrice d'expositions de peinture. Membre de l'Union des artistes d'Arménie, elle est responsable de la branche Tavush․

Biographie
Armine Tumanyan est née en 1975 à Erevan. Elle est diplômée du Département des beaux-arts de l'Université pédagogique d'État d’Arménie avec un diplôme en beaux-arts. Elle a étudié le design de mode et le design à l'Académie nationale des beaux-arts d'Arménie (MA). En 2016, elle fonde la plateforme «ArtAm Gallery» à l'aéroport Zvartnots, où elle présente des artistes arméniens contemporains à travers des expositions.

Des expositions

En tant qu'artiste 
Elle a participé à des expositions collectives au Canada (2012), en Israël (2013), à Taïwan (2015), en Israël (2015).

Participation à des symposiums de peinture en Serbie, Israël. Elle était la représentante de l’Arménie au Festival International des arts et métiers en Israël.

 Votre nom est une femme, 2019, Naregatsi Art Institute, Erevan et Shushi

 Mythes arméniens, 2018, Salle d'exposition Art-Aquarium de l'Université russo-arménienne.
 5, Exposition de femmes artistes au bureau des Nations Unies à Erevan, 2018.
 Voyageur éternel, Musée d'histoire d'Erevan, 2017.

En tant que coordinatrice
 Exposition de 4 genres différents à Converse Bank
 Concours de peinture "Karas Art. Creativity on Barrels"
 Hôtel "Art, Vin et Tango" au 14ème étage, Erevan:
 Exposition de 10 peintres arméniens à la Galerie nationale de Kiev, 2017
 Symposium international de peinture "Tavush à travers les yeux du monde", 2019 (23 artistes de 17 pays et 7 artistes d'Arménie ont participé)

Prix
Diplômes du Symposium international d'art de Serbie, Lituanie, Moldavie, Corée du Sud.

Famille
Mariée à Hayk Chobanyan. Ils ont deux enfants - une fille et un fils.

Notes et références

Liens externes
 
 Mentorat par l'art pour une participation active à la vie civique
  "Mythes arméniens" d'Armine Tumanyan
 Entretien du matin : Armine Tumanyan, Lilit Vardumyan
  Programme des couleurs nationales.  "J'ai été infecté par l'amour de Tavush pendant 20 ans", Armine Tumanyan
 Mornin à KENTRON TV - Exposition personnelle d'Armine Tumanyan
  Armine Tumanyan - artiste, commissaire

Peintre français du XXe siècle
Peintre français du XXIe siècle
Peintre arménien
Naissance en juin 1975